

Codici 
 tdg – codice ISO 639-3 della lingua wester tamag

Religione 
 TdG – abbreviazione del movimento religioso dei Testimoni di Geova da parte di alcune pubblicazioni.